Gadient ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gadient (1892–1976), Schweizer Politiker (DP)
 Brigitta Gadient (* 1960), Schweizer Politikerin (BDP)
 Brigitte Gadient (* 1963), Schweizer Skirennfahrerin
 Markus Gadient (* 1958), Schweizer Maler und  Zeichner
 Nicole Gadient (* 1998), Schweizer Tennisspielerin
 Ulrich Gadient (1931–2016), Schweizer Politiker (SVP)

Vorname:
 Gadient, rätoromanische Variante des Vornamens Gaudenz